2003 Голяма награда на Япония е 19-о за Голямата награда на Япония и шестнадесети последен кръг от сезон 2003 във Формула 1, провежда се на 12 октомври 2003 година на пистата Судзука в Судзука, Япония.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Япония